Le Stockhorn est le nom de plusieurs montagnes en Suisse :
 le Stockhorn culminant à  dans le canton du Valais ;
 le Stockhorn de Baltschieder, culminant à  dans le canton du Valais ;
 le Stockhorn culminant à  dans le canton de Berne.